Kettering kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kettering (ort i Australien), Tasmanien, Kingborough,

Storbritannien 

 Kettering (ort i Storbritannien), England, Northamptonshire,

USA 

 Kettering, Maryland, ort, Prince George's County, 
 Kettering, Ohio, ort, Montgomery County,

Andra 
 Kettering District - ett distrikt i Northamptonshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar